Аквила () е име на:

 Aquila, род едри дневни грабливи птици, Орли;
 Аквила (Древен Рим), знак на римските легиони;
 Латинското име на съзвездието Орел;

Личности:
 Присцила и Аквила, семейство, споменавано в Новия завет;
 Луций Понтий Аквила, народен трибун 45 пр.н.е.;
 Гай Юлий Аквила, римски управител в Египет 10 и 11 г.;
 Марк Аквила Юлиан, консул 38 г.;
 Марк Арунций Аквила, суфектконсул 66 г.;
 Акила (апостол 70) (Аквила от Синоп), превежда Стария завет 125 г. от еврейски на гръцки;
 Тиберий Юлий Аквила Полемеан, суфектконсул 110 г.;
 Гай Фурий Сабиний Аквила Тимеситей (Тимеситей), преториански префект 241 г.;
 Тиберий Клавдий Субациан Аквила, римски управител на Египет от октомври/ноември 206 до януари/февруари 211 г.;

Други:

 Л'Акуила, провинция в Италия;
 Л'Акуила, град в централна Италия;
 Агилас (Águilas), пристанищен град в Испания.

Вижте също 
 Аквилия
 Аквилии